«Сло́ван» («Slovan»), значение Славяне или славянский в английском языке.
«Сло́ван» — популярное название спортивных клубов, среди которых:

 «Слован Вена» — бывшее название Слован Хюттлердорфер

 Регби
 «Слован» — словацкий регбийный клуб из города Братислава